The Bullies Have All Gone to Rest — () — студийный альбом дуэта Джона Хартфорда со скрипачом Джимом Вудом, выпущенный в 1998 году под лейблом «Whippoorwill Records».

Об альбоме 
The Bullies Have All Gone to Rest включает в себя записи дуэта скрипки и банджо. Альбом был записан за два дня весной 1997 года, в то время как один из музыкантов, Джон Хартфорд, боролся с опасным раковым заболеванием.

Этот скромный альбом отдаёт дань старым музыкальным традициям, к которым Джон Хартфорд часто возвращался в поздние годы своей музыкальной карьеры.

Список композиций

Сторона один

Сторона два

В записи приняли участие 
 Джон Хартфорд — банджо
 Джим Вуд — скрипка

Производство 
 Продюсеры — Джон Хартфорд и Джим Вуд
 Запись — Джон Фёрбуш
 Mastered — Джон Эберле
 Дизайн обложки — Рон Олт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда  
 Информация об альбоме (примечания Джима Вуда)  

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1998 года